Aanes ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Aanes (* 1978), norwegischer Ringer
 Lene Aanes (* 1976), norwegische Ringerin